Don’t Rock the Jukebox — второй студийный альбом американского кантри-певца Алана Джексона, вышедший 14 мая 1991 года на лейбле MCA Nashville. Продюсерами были Скотт Хендрикс и Keith Stegall. Диск Джексона был № 2 в кантри-чарте Top Country Albums и получил 4-кратный платиновый статус в США.

В 2022 году альбом был включен в список лучших кантри-альбомов в истории The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone» (№ 78).

Об альбоме 
С альбома вышло пять синглов, включая четыре чарттоппера Hot Country Songs: «Don’t Rock the Jukebox», «Someday», «Dallas» и «Love’s Got a Hold on You».

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Алана Джексона
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Хендриксом